Valorant Champions 2021 – pierwsze oficjalne Mistrzostwa Świata w grze komputerowej Valorant zorganizowane przez twórcę gry Riot Games. Turniej odbył się w dniach od 1 do 12 grudnia 2021 roku w Berlinie. Wzięło w nim udział szesnaście zespołów, spośród których dwanaście z nich zakwalifikowało się dzięki wynikom osiągniętym na turniejach rozgrywanych w trakcie całego sezonu, a pozostałe cztery awansowało poprzez kwalifikacje ostatniej szansy. Miejscem rozgrywania meczów grupowych oraz ćwierćfinałowych była hala Marlene-Dietrich-Halle, natomiast mecze półfinałowe oraz finał rozgrywane były w Verti Music Hall. Zwycięzcą turnieju została drużyna Acend, która pokonała w finale rosyjską drużynę Gambit Esports, a tytuł MVP turnieju zdobył Aleksander „zeek” Zygmunt.

W puli map turniejowych znajdowały się: Ascent, Bind, Breeze, Fracture, Haven, Icebox oraz Split. Nie można było natomiast skorzystać z najnowszego agenta Chamber, z powodu zbyt krótkiego czasu pozwalającego zdobyć informacje umożliwiające odpowiednie zbalansowanie agenta.

Zakwalifikowane drużyny 
Podział zespołów na koszyki został oparty na podstawie osiągnięć drużyn w turniejach VALORANT Challengers, VALORANT Masters oraz klasyfikacji punktowej Circuit Point standings, a także według siły każdego regionu, z których pochodzą drużyny.

Faza grupowa 
 Szesnaście drużyn zostało podzielonych na cztery grupy po cztery zespoły w każdej. Drużyny z tego samego regionu nie mogły znajdować się w tej samej grupie.
 Mecze fazy grupowej rozgrywane były według systemu podwójnej eliminacji w formacie BO3.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa 
 Zwycięzcy poszczególnych grup zostali rozlosowani przeciwko zespołom z drugich miejsc. Drużyny z tych samych grup zostały rozlokowane po przeciwnych stronach drabinki, tak aby mogły spotkać się ze sobą ponownie dopiero w finale.
 Ćwierćfinały oraz półfinały rozgrywane były w systemie BO3, natomiast finał rozegrano w formacie BO5.

Drabinka 

Źródło: www.vlr.gg

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Ranking końcowy 

Źródło: www.cybersport.pl

Przypisy 

2021 w sportach elektronicznych
Turnieje e-sportowe